Центральная народная радиовещательная станция (, ) — китайская государственная радиоорганизация, основанная 30 декабря 1940 года. Расположена в Пекине.

История 
Центральная народная радиовещательная станция была основана 30 декабря 1940 года, когда начала вещание радиостанция «Синьхуа» в Яньань (), которую оснастил советскими устройствами Чжоу Эньлай. Весной 1943 года её вещание было приостановлено, вновь возобновлено в августе 1945 года. В марте 1947 года стала называться Шэньбэйской радиостанцией «Синьхуа» (). Когда в марте 1949 года ЦК КПК переместился в Бэйпин, стала называться Бэйпинской радиостанцией «Синьхуа», а с сентября этого года — Пекинской радиостанцией «Синьхуа».

5 декабря 1949 года Центральным народным правительством КНР название радиостанции было изменено на Центральная народная радиовещательная станция, одновременно была запущена Первая программа. В 1954 году была запущена Вторая программа. В 1985 году на ультракоротких волнах была запущена радиостанция Music Radio. В 1998 году английским названием радиостанции стало China National Radio. В 2003 году CNR запустила радиостанцию YouRadio FM 101.8.

Радиостанции

Основные радиостанции 
 Голос Китая ()
 China Business Radio
 Music Radio
 YouRadio FM 101.8

Доступы через эфирное радиовещание (аналоговое на УКВ CCIR, The Voice of China и China Business Radio на СВ)

Международные радиостанции 
 China Radio International на
 (Международный уровень)
 Мандаринском
 Кантонском
 Эсперанто
 (Европа)
 (Западная Европа)
 Немецком
 Английском
 Французском
 Нидерландском
 (Северная Европа)
 Датском
 Шведском
 Норвежском
 Исландском
 Финском
 (Южная Европа)
 Итальянском
 Португальском
 Испанском
 Греческом
 (Восточная Европа)
 Польском
 Чешском
 Венгерском
 Русском
 Украинском
 Белорусском
 (Балканы)
 Румынском
 Болгарском
 Хорватском
 Сербском
 Албанском
 Турецком
 (Прибалтика)
 Эстонском
 Литовском
 (Азия)
 (Юго-западная Азия)
 Арабском
 Иврите
 (Закавказье)
 Армянском
 (Средняя Азия)
 Казахском
 (Передняя Азия)
 Фарси
 Пушту
 (Южная Азия)
 Хинди
 Урду
 Непали
 Бенгали
 Сингальском
 Тамильском
 (Индокитай)
 Бирманском
 Кхмерском
 Индонезийском
 Лаосском
 Малайском
 Тайском
 Вьетнамском
 (Юго-Восточная Азия)
 Монгольском
 Японском
 Корейском
 Уйгурском
 Тибетском
 (Филиппины)
 Бутуанонском
 Себуанском
 Центральном бикольском
 Чабакано
 Филиппинском
 Варайском
 Капампанганском
 Хилигайон
 Ибанаг
 Ибалаи
 Маранао
 Пангасинанском
 Палаванском
 Илоканском
 (Африка)
 Хауса
 Суахили

Доступны через эфирное радиовещание (цифровое (DRM) (на китайском) и аналоговое на КВ).

Специализированные радиостанции 
 Sounds of the Literary
 Sounds of the elderly
 Entertainment Radio
 Highway Radio

Доступны в отдельных регионах через эфирное радиовещание (аналоговое на УКВ CCIR).

Региональные радиостанции 
 The Sounds of the Chinese — радиостанция для Тайваня
 Sound of the Divine Land — радиостанция для Тайваня
 The Sounds of Huaxia — радиостанция для Гонконга и Макао
 Sounds of the Nationalities — радиостанции для национальных меньшинств
 Tibetan Radio — радиостанция для Тибета
 Uygur Radio — радиостанция для Уйгурии
 Sounds of Hong Kong — радиостанция для Гонконга
 Kazakh Radio — радиостанция для казахских автономий Китая

Доступны в отдельных регионах через эфирное радиовещание (аналоговое на УКВ CCIR).

См. также 
 Центральное телевидение Китая
 Международное радио Китая
 CCTV-Русский

Примечания

Ссылки 
 Сайт CNR 

Организации, основанные в 1940 году
Пропагандистские организации Китая
Средства массовой информации Китая
Компании Пекина
Вещательные организации